Михаил Дьяконов:
 Дьяконов, Михаил Александрович (1856—1919) — российский историк
 Дьяконов, Михаил Алексеевич (1885—1938) — российский писатель и переводчик.
 
 Дьяконов, Михаил Григорьевич (1881—1941) — конструктор артиллерийских боеприпасов, взрывных устройств, взрывателей в Российской империи, СССР.
 Дьяконов, Михаил Игоревич (род. 1940) — физик-теоретик, лауреат Государственной премии СССР.
 Дьяконов, Михаил Михайлович (1907—1954) — советский востоковед, археолог, поэт-переводчик.